Азо́вская флоти́лия — многозначный термин для формирования, действовавшего на Азовском море:
 Азовская флотилия — армейский флот Русского государства, создававшийся с конца 1695 года по 1711 годы под руководством Петра I.
 Азовская флотилия — российский, впоследствии советский военно-морской флот на Азовском море.